Mick Jackson (zanger), voluit Michael George Jackson, Britse singer-songwriter, bekend als mede-componist van "Blame It on the Boogie"
Mick Jackson (regisseur), Amerikaanse regisseur van diverse televisieseries en televisiefilms, alsook enkele films zoals The Bodyguard.
Mick Jackson (schrijver) (1960), Brits schrijver

Zie ook 
Michael Jackson (doorverwijspagina)